Національна ліга В 1954—1955 — 8-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Ла Шо-де-Фон».

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Фінальний раунд 

Результати
 Ла Шо-де-Фон - Клотен
 Фрібур-Готтерон - Клотен 8-4
 Ла Шо-де-Фон - Фрібур-Готтерон 19-1

Джерела 
 Сезон 1955    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія